Girl (englisch für „Mädchen“) steht für:

 Girl (Band), britische Band
 Girl (Lied), Lied der Beatles (1965)
 Girl (Dannii-Minogue-Album), Album von Dannii Minogue (1997)
 Cool Girl, original Girl, US-amerikanisches Filmdrama von Jonathan Kahn (1998)
 Girl (Film), belgisches Filmdrama von Lukas Dhont (2018)
 Girl (2023), Liebesfilm von Adura Onashile (2023)
 GIRL, Geruchsimmissions-Richtlinie, Deutschland

Person:
 Celsus von Girl (1828–1896), deutscher Generalleutnant 

Siehe auch:
 This Girl (Begriffsklärung)

 Girls (US-Fernsehserie)
 Girlie (Medienphänomen)

Abkürzung